Lindros ist der Familienname folgender Personen:
 Brett Lindros (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Eric Lindros (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Lindroos